Labriola es el apellido de dos personajes contemporáneos, que vivieron entre la segunda mitad del siglo XIX y la primera del XX:

Antonio Labriola, filósofo marxista italiano.
Arturo Labriola, político y economista italiano, de orientación anarcosindicalista.